Домашній як
 Як дикий

Посилання